UBQLN2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 624 амінокислот, а молекулярна маса — 65 696.

Задіяний у таких біологічних процесах, як автофагія, ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, мембрані, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки